Эльшан Гусейнов: Гусейнов, Эльшан Алигара оглы (род. 1977) — азербайджанский пауэрлифтер-колясочник.
 Гусейнов, Эльшан Ибрагим оглы (1976—1995) — Национальный Герой Азербайджана.